້Джон А. Гилмор (; родился 17 мая 1993) — канадский  хоккеист, защитник  клуба «Динамо» (Минск).

Карьера 
Джон Гилмор начал карьеру в 2011 году в Хоккейной лиге США в команде Cedar Rapids RoughRiders. Отыграв сезон перебрался в университетскую команду Providence College в Восточной Хоккейной Ассоциации. В 2013 году Гилмор был выбран под общим 198-м номером на драфте НХЛ командой «Калгари Флэймз», но Флэймз  не предложили ему контракт и он продолжил играть за Providence College.

18 августа 2016 года Гилмор подписал двухлетний контракт начального уровня стоимостью 1,85 миллиона долларов с «Нью-Йорк Рейнджерс». Первую половину сезона Гилмор провел в «Hartford Wolf Pack» в АХЛ и участвовал в матче всех звезд АХЛ 2018 года. Дебютировал в НХЛ 9 февраля 2018 года, в матче против «Калгари Флэймз». Первую шайбу в НХЛ забросил 13 февраля 2018 года. Гилмор стал первым защитником-новичком «Нью-Йорк Рейнджерс», забившим гол в овертайме против «Ванкувер Кэнакс» 28 февраля 2018 года.

Перед началом сезона 2018-19 из тренировочного лагеря «Рейнджерс» Гилмор был переведен в фарм-клуб «Hartford Wolf Pack». В течение сезона Гилмор установил рекорд «Hartford Wolf Pack» по забитым голам защитником за сезон с 20 головами и был вызван на Матч звезд АХЛ второй сезон подряд.

1 июля 2019 года Гилмор покинул «Рейнджерс» в качестве свободного агента и подписал годовой односторонний контракт на 700 000 долларов с «Баффало Сэйбрз». Сезон 2019-20 он начал в «Сэйбрз» и провел 4 игры, но позже был переведён фарм-клуб «Рочестер Американз» в АХЛ.

Из-за пандемии COVID-19 сезон 2020-21 гг. в Северной Америке был отложен и Гилмор в качестве свободного агента подписал контракт с российским клубом КХЛ ЦСКА (Москва) 14 декабря 2020 г.

В апреле 2022 года стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

В составе ЦСКА Гилмор принял участие в 88 встречах, в которых забросил пять шайб и отдал 17 результативных передач. В июле 2022 года ЦСКА объявил о расторжении контракта с Гилмором. В качестве свободного агента решил остаться в КХЛ и подписал двухлетний контракт с белорусским клубом ХК «Динамо» Минск.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Динамо» Минск
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»